Mattenbach kan syfta på följande platser:

Schweiz 
 Mattenbach (Winterthur), stadsdelsområde i Winterthur, 
 Mattenbach (flod), flod i Winterthur,